Il doppio femminile  del torneo di tennis Estoril Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Alicia Ortuño e Cristina Torrens Valero che hanno battuto in finale 7–6 (7–4), 3–6, 6–3 Anna Földényi e Rita Kuti-Kis.

Teste di serie
 Katarina Srebotnik /  Paola Suárez (primo turno)
 Kristie Boogert /  Laurence Courtois (primo turno)
 Olga Lugina /  Elena Wagner (quarti di finale)
 Ol'ga Barabanščikova /  Laura Golarsa (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1999